Burgaud peut faire référence à :

Patronyme
 Éric Burgaud (né en 1962), militaire français ;
 Fabrice Burgaud (né en 1971), magistrat français ;
 Kévin Burgaud (né en 1987), rugbyman français ;
 Patrick Burgaud (né en 1947), poète français ;
 Pierre-Dominique Burgaud, parolier français ;
 Jean-Henri Burgaud des Marets (1806-1876), auteur et linguiste français d'expression saintongeaise ;

Toponyme
 le Burgaud, commune française de Haute-Garonne.

Voir aussi
 ;
.

Homonymie de patronyme